Pégase est un cheval ailé de la mythologie grecque, dont le mythe a donné lieu à de nombreux déploiements : 
Pégase dans l'art ;
Pégase dans la littérature ;
Pégase en numismatique ;
Pégase en héraldique ;
Pégase dans la culture populaire.


Navires 
Pégase est un nom porté par plusieurs navires de la Marine royale puis de la Marine nationale française :
 Pégase (1781), un vaisseau de ligne de 74 canons ;
 Barra, lancé en 1794, renommé Pégase en 1795 ;
 Pégase (Q156), un sous-marin de la classe 1 500 tonnes ;
 Pégase (M644), un chasseur de mines tripartite ;
 Pégase, un navire utilisé pour tester les torpilles (1975).

Aéronautique 
 Le Pégase est un planeur monoplace français, de classe standard (), fabriqué par Centrair .
 Le Pégase est un prototype d'avion de tourisme et d'affaire français fabriqué par la SNCASO.
 Pegase PACA est un pôle de compétitivité aéronautique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Culture

Cinéma et télévision 

 Pégase est un dessin animé français ;
 Pégase est un film marocain de Mohamed Mouftakir, sorti en 2010.

Littérature 
 l'Académie Pégase est une académie littéraire qui récompense chaque année deux ouvrages ayant trait au cheval et à l'équitation :
 le Prix Pégase est un prix littéraire décerné par cette académie.

Jeu vidéo 
 les Pégase sont des récompenses décernées en France à partir de 2020 par l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo.

Peinture 
 Pégase est une gravure sur cuivre de Jacopo de' Barbari, réalisée entre 1510 et 1515.

Musique 
 Pegase est le pseudonyme de Raphaël d'Hervez, chanteur et compositeur de musique électronique, ex-membre du groupe Minitel Rose.

Divers 
 le pégase est une créature magique de type bête dans Donjons et Dragons, basée sur sa figure mythologique ;

Astronomie
 Pégase est une constellation en astronomie.
 La galaxie naine irrégulière de Pégase, ou DDO 216, est une galaxie naine.

Chevaux 
Plusieurs chevaux célèbres portent le nom de « Pégase » : 
 Pégase du Mûrier (2003 - ), étalon de saut d'obstacles
 Pégase du Tuc (2003 - ), jument de concours complet

Autres 
 Pégase est une installation nucléaire localisée à Cadarache (Bouches-du-Rhône).
 Pégase est le nom vernaculaire de poisson téléostéen cuirassé.
 Pégase était le nom du réseau de transport interurbain du département de la Mayenne jusqu'en 2019.
 Pégase Express est un parcours de montagnes russes du Parc Astérix.

Voir aussi 
 (pont Pégase) est un pont en Normandie.
 

Nom de bateau de la Marine française